Ez a lista homofón magyar szavakat sorol fel, azaz olyanokat, amelyek csak írásban különböznek, de kiejtésük (hangalakjuk) azonos. (Azokat a szavakat, amelyek írásmódja megegyezik, viszont kiejtésük eltér, homográfoknak nevezzük – ez a magyarban igen ritka –, az íráskép és kiejtés terén egybeeső, de eltérő jelentésű szavakat pedig homonimáknak hívjuk: mind közül ez a leggyakoribb eset a magyarban.)

A j és ly betű azonos kiejtése 
 bolyt (hangyavárat) és bojt (fonalcsomó)
 csukja (zárja) és csuklya (fejfedő)
 estéje (alkonya) és estélye (ünnepélye)
 fogjuk (megragadjuk) és foglyuk (madaruk vagy rabuk, ill. rágószervbeli üreg), ill. fogja/foglya
 folyt (csorgott) és fojt (fullaszt)
 fúrójuk (fúrószerszámuk) és fúrólyuk (fúrásnál használt lyuk)
 gólya (madár) és gója (go nevű játéka)
 hely (tér, elhelyezkedés) és hej (indulatszó)
 sólya (hajótalpfa, saru) és sója (ízesítőszere)
 súlyt (nehezéket) és sújt (üt)
 szablya (fegyver) és szabja (vágja)
 szipoly (gubacslégy) és szipoj (indiai katona)

Hasonló esetek:
 boly (hangyaboly) és boy (szállodai alkalmazott), vö. Boly (szlovákiai település, ahol a kis- és nagybetű is különbözik)

Magyar szó és idegen írásmódú szó egybeeső kiejtése 
 bankok (pénzintézetek) és Bangkok (Thaiföld fővárosa),
 blúz (ruhadarab) és blues (zenei irányzat),
 bután (szénhidrogén-vegyület), bután (buta módon) és Bhután (ázsiai ország),
 só (vegyület, fűszer) és show (előadás),
 táj (vidék) és thai (thaiföldi),
 gríz (dara) és Grease (pomádé).

Ha egy idegen szó meghonosodik a magyarban, írása is módosulhat a kiejtés szerint (), s ilyenkor valódi homonímia jöhet létre (homofónia és homográfia egyidejűleg), pl. parti (összejövetel, buli) és parti (part menti).

Kis és nagy kezdőbetű eltérésével 
 Egyedi esetek, pl. japán és Japán, korán és Korán.
 hold (bármely bolygó körül keringő égitest, ill. földterület) és Hold (a Föld körül keringő égitest); isten (számos vallás legszentebb alakjának mint funkciónak a neve) és Isten (a monoteista vallások konkrét isteni személye) – egy konkrét személy vagy tárgy elnevezése típusa, funkciója alapján
 watt, röntgen stb. és Watt, Röntgen stb., személynevekből alakult mértékegységek
 hírlap és Hírlap, csendélet és Csendélet, ars poetica és Ars poetica – egyedi és állandó címek, ha a megnevezett dolog saját nevéből születnek

A fenti altípusának nevezhetjük azokat, ahol a kis- és nagybetű eltérése mellett más íráskülönbség is megjelenik (vagy megjelenhet):
 Személynevek: kovács, szabó, török, vörös, horvát stb. és Kovács/ts, Szabó, Török, Weöres, Horváth – foglalkozás- és népnevekből alakult személynevek

Kombinált esetek 
 Köznevesült magyar tulajdonnevek: háryjános (nagyotmondó alak) és Háry János (az előbbi névadója), patópál (halogató ember) és Pató Pál – személyek nevéből alakult fogalmak (bár itt a kiejtésben is megjelenhet szünet formájában a szóköz)
 Köznevesült idegen tulajdonnevek: makadám, rekamié, bordó stb. és névadóik, McAdam, Récamier, Bordeaux stb. – hely- és személynevekből alakult köznevek (lásd még a köznevesült jövevényszavak listáját)

Egyéb esetek 
Hasonulás, igazodás miatt:
szokd (meg) és szogd (írás)

Magyar szavak írásmód szerinti listái
Magyar szavak hangtani témájú listái